Aparecida (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Aparecida (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Aparecida d'Oeste, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Aparecida de Goiânia, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Aparecida do Rio Doce, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Aparecida do Rio Negro, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
Aparecida do Taboado, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul